

Geografia

Austria 
 Thomasberg – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)

Germania 
 Thomasberg – quartiere di Königswinter, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Serbia 
 Thomasberg – antico nome tedesco di Srbobran, città nel distretto della Bačka Meridionale (Voivodina)